Mat(t)hias Hansen er navnet på flere personer:

 Matthias Hansen (borgmester) (1555-1628) – dansk borgmester
 Matthias Hansen (arkitekt) (1781-1850) – dansk arkitekt (Johan Matthias Hansen)
 Mathias Hansen (født 1984) – dansk fodboldspiller (Mathias Lykke Hansen)